Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1983.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 27. Jahrgang (1983), Heft 5 

1983
Tennisturnier 1983